Lige četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17. predstavljaju Međužupanijske lige, te na području Južne Hrvatske Prve županijske lige.

MŽNL Bjelovar – Koprivnica – Virovitica 
 

Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije. 
Također i pod nazivom MŽNL BJ – KC – VT.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podrvaski, MŽNL BJ-KC-VT  
 ŽNS Virovitičko-podrvaski, bilteni MŽNL BJ-KC-VT  
 ŽNS Virovitičko-podrvaski, bilten MŽNL BJ-KC-VT - 26. kolo

MŽNL Čakovec – Varaždin 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 emedjimurje.rtl.hr, ljestvica  
 emedjimurje.rtl.hr, rezultati

MŽNL NS Rijeka 

Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Istarski, bilteni lige 
 ŽNS Istarski, Glasnik  
 grevagol-nsrijeka.com  
 istrasport.eu

MŽNL Slavonije i Baranje 
Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com  
 ŽNS Osjčko-baranjski 
 NS Osijek, ljestvica  
 NS Osijek, rezultati

MŽNL Središte 
 

Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Karlovački, službena glasila MŽNL Središte  
 ŽNS Karlovački, Službeni glasnik MŽNL Središte  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, službena glasila MŽNL Središte  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, MŽNL Središte 2016./17., 30. kolo

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 ŽNS Dubrovačko-neretvanski  
 rsssf.com

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
  rsssf.com 
 ŽNS Splitsko-dalmatinski, 1. ŽNL  
 HNK Sloga Mravince  
 facebook, 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska  
 sportnet.hr forum

ŽNL Šibensko-kninska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sportnet.hr

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 nszz-zadar.hr, 1. ŽNL 
 nszz-zadar.hr, Službeno glasilo

Poveznice 
 MaxTV 1. HNL 2016./17.
 2. HNL 2016./17.
 3. HNL 2016./17.
 5. rang HNL-a 2016./17.
 6. rang HNL-a 2016./17.
 7. rang HNL-a 2016./17.
 Hrvatski nogometni kup 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 4. rang (međužupanijske lige)
 

2016-17
 4